Чэнь И (; родилась 12 ноября 1986) — теннисистка, представляющая на соревнованиях Китайский Тайбэй. 
 победительница 18 турниров ITF в парном разряде.

Общая информация 
И в теннисе с семи лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в парном разряде 
 2013 — 425
 2012 — 816
 2011 — 272
 2010 — 196
 2009 — 122
 2008 — 209
 2007 — 350
 2006 — 348
 2005 — 518
 2004 — 521

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (3)

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (32)

Победы (18)

Поражения (14)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Тайваня